Гимбав (, , ) — город в Румынии, в жудеце Брашов.

История 
Город впервые упоминается в 1420 году в письме римского короля Сигизмунда Люксембургского местным жителям. Он советовал местным жителям объединиться с жителями соседних селений для строительства крепости Брашов.

В 1422 году Гимбав подвергся нашествию турок. В 1469 году город был повреждён в результате пожара.

Местная церковь была построена примерно около 1300 года. В XV веке вокруг церкви была построена крепость. В XX веке стены крепости были разрушены.

Население 
Население (2007) — 5357 человек. По данным переписи 2002 года, 95,8% населения составляли румыны, 3,7% — венгры и 0,5% — другие народы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города 

Города Румынии
Брашов (жудец)